OSS steht als Abkürzung für:
 Occupant Safety Systems, Sicherheitssysteme für Fahrzeuginsassen, z. B. Airbag und Sicherheitsgurte
 Office of Strategic Services, von 1942 bis 1945 geheimer militärischer und politischer Auslandsnachrichtendienst der USA und Vorläufer der Central Intelligence Agency (CIA)
 Oldschool Society, 2015 enttarnte rechtsterroristische Vereinigung
 Old Sergeant’s Syndrome, psychische Störung
 Opus Spiritus Sancti, römisch-katholische Organisation
 „OSS-Scheibe“ (Optimum Stereo Signal), Jecklin-Scheibe, Trennkörper für Laufzeitstereofonie-Aufnahmen
 Ostmärkische Sturmscharen, katholischer österreichischer Kultur- und Kampfverband 1930–1936
 Otdjel Suchoputnich Samoljotow, siehe Zentrales Konstruktionsbüro für diese Unterabteilung für Landflugzeugbau
 One-Stop-Shop, System, nach welchem alle notwendigen bürokratischen Schritte, die zur Erreichung eines Zieles führen, möglichst an einer einzigen Stelle durchgeführt werden können
 One-Stop-Shop (EU), EU-System zur Dokumentierung, Meldung und quartalsweise Zahlung der Mehrwertsteuer bei innergemeinschaftlichen Leistungen an Privatpersonen an nur eine einzige staatliche Stelle
 Oswald Steam, ehemaliges Unternehmen mit Sitz in Wollerau in der Schweiz

Computertechnologie:
 Online Service System, Unterstützungssystem für SAP-Anwender und -Anwendungen, siehe SAP #Service
 Open School Server, bis 2020 so benannte Server-Distribution zum Einsatz in pädagogischen Schulnetzwerken
 Open Sound System, Soundkarten-Treibersystem
 Open-Source-Software (vom englischen open source software für quelloffene Software), siehe Open Source
 Open System Services, Betriebssystem auf HP-NonStop-Servern für Unix-Applikationen
 Operational Support Services, von Cisco entwickelter Netzwerk-Management-Standard
 Operations Support System, Betriebsunterstützungssystem
 Optimized Systems Software, US-Softwarehersteller

O.S.S. steht für:

Oss steht für:
 Oss (Niederlande), Gemeinde in den Niederlanden

Personen:
 Arnold Oss (* 1928), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Edith Oss (1914–2012), deutsche Tänzerin und Filmschauspielerin
 Daniel Oss (* 1987), italienischer Bahn- und Straßenradrennfahrer

oss steht für:
 Ossetische Sprache nach ISO 639-2 und 639-3

Siehe auch:
 Ošs
 OSS 117

Abkürzung